Li ou LI peut faire référence à :

Ethnologie

Divinité 
Li est une forme du nom du dieu Enlil, l'un des dieux principaux de la religion de Sumer et d'Akkad (Proche-Orient ancien).

Peuple 
Le peuple Li est un groupe ethnique (黎族, lí zú) chinois, et l’une des 56 nationalités de la Chine.

Mythologie 
Le li est un animal de la mythologie chinoise, proche du dragon.

Philosophie 
Le li (禮) est un concept du confucianisme.

Patronymie 
Li est un nom de famille. Il est une translittération de plusieurs noms chinois parmi lesquels 李, nom de famille le plus fréquent au monde. Il est porté en 2011 par 92 millions de Chinois.

Personnalités 
Sauf indication contraire, toutes ces personnalités ont pour nom de famille 李 (« prune ») :

nées avant le  :
 Li Er, nom de Lao Zi (Lao-Tseu), philosophe chinois du  ;
 Li Si (né avant 246 av. J.-C., mort en 208 av. J.-C.), ancien Premier ministre chinois.

nées avant le  :
 les rois Li de la dynastie Tang (618-907) ;
 Li Bai (, 701 － 762), poète chinois ;
 Li Bo (, 773 － 831)， poète chinois ;
 Li Yi (748 － 829), poète chinois ;
 Li Gongzuo (vers 770 － vers 848), écrivain ;
 Li Ao (772 － 841), philosophe et érudit chinois ;
 Li He (791 － 817), poète chinois ;
 Li Shangyin (812 － 858), poète chinois ;
 Li Ye (morte en 784), poétesse chinoise ;
 Li Yu (937-978), poète chinois ;
 Li Qingzhao (1083 － 1151), poétesse chinoise ;
 Li Qianfu, dramaturge chinois du .
 Li Dongyang (1447 － 1516), lettré de la dynastie Ming
 Li Mengyang (1473 － 1529), écrivain
 Li Kaixian (1502 － 1568), écrivain

nées au  :
 Li Zicheng (1606 － 1644), rebelle ming ;
 Li Liweng, ou Li Yu (1611-1680), écrivain chinois.

nées au  :
 Li Rui (1768-1817), mathématicien chinois.

nées au  :
 Li Hongzhang, (1823 － 1901), homme politique chinois ;
 Li Yuanhong (1864 － 1928), ancien président de la République de Chine ; nom de famille 黎
 Li Cairong (1885 － 2005), une femme chinoise qui était la personne la plus âgée au monde au moment de sa mort ;
 Li Ji (李濟, 1896 － 1979), archéologue chinois.

nées au  :
 Li Bo (), historien chinois ;
 Li Jinfa (1901-1976), poète et sculpteur chinois ;
 Li Guangtian (1906-1968), écrivain chinois ;
 Li Rui (1907-), homme politique chinois ;
 Li Hua (1907-1995), graveur sur bois chinois ;
 Li Jingquan (1909-1989), homme politique chinois
 Li Qun (1912-2012), artiste chinois ;
 Li Han-hsiang, réalisateur
 Li Li-Hua, actrice ;
 Li Ka-shing (1928-), homme d'affaires ;
 Li Peng (1928-2019), homme politique chinois ;
 Li Ruihuan (1934-), homme politique chinois ;
 Li Ao (1935-), écrivain taïwanais ;
 Frederick Pei Li (1940-), médecin américain ;
 Li Changchun (1944-), homme politique chinois ;
 Li Lanjuan (1947- ), épidémiologiste et hépatologue chinoise ;  
 Winnie Li (1948-), mathématicienne taïwano-américaine ;
Li Ching (1948-2018), actrice chinoise; 
 Lily Li Li-li (1950-), actrice chinoise ;
 Li Dongsheng (1955-), homme politique chinois ;
 Li Dongsheng (1957-), homme d'affaires chinois ;
 Li Kongzheng (1959-), plongeur chinois ;
 Li Xiaopeng, (1959- ) homme d'affaires et homme politique chinois, fils de Li Peng ;
 Li Yang (1959-), cinéaste chinois ;
 Li Xiaolin (1961-), femme d'affaires chinoise, fille de Li Peng ;
 Li Lian-jie, connu comme Jet Li, (1963-), acteur et pratiquant des arts martiaux ;
 Victor Li (1964-), homme d'affaires chinois, fils de Li Ka-shing ;
 Li Lu (1966-), dissident et homme d'affaires chinois ; 
 Rong Li (1967- ), professeure américaine à la Johns Hopkins School of Medicine ;    
 Li Hejun (1967-), homme d'affaires chinois spécialisé dans les énergies renouvelables et le directeur d'Hanergy. 
 Li Zhongyun (1967-), judokate chinoise
 Li Boguang (1968-), avocat chinois et militant des droits de l'Homme.
 Li Chunyang (1968-), gymnaste chinois
 Li Aiyue (1970-), judokate chinoise
 Li Yiyun (1972-), écrivaine sino-américaine, connue sous la forme Yiyun Li ;
 Li Qing (1972-), plongeuse chinoise ;
 Li Fengying (1975-), haltérophile taïwanaise ;
 Li Bingbing (1976-), actrice chinoise ;
 Li Li (1978-) écrivaine chinoise connue sous le pseudonyme de Muzi Mei ;
  (1979-), athlète chinoise ;
 Li Shufang (1979-), judokate chinoise
 Li Yang (1980-), sauteur à ski chinois ;
 Li Jiawei (1981-), pongiste singapourienne ;
 Li Na (1982-), tenniswoman chinoise ;
 Li Hongxue (1984-), fondeuse chinoise ;
 Li Jun Li, actrice américaine ;
 Li Jingjing (1994-), kayakiste chinoise ;
  (1986-), nageuse chinoise ;
 Li Wenliang (1986-2020), ophtalmologue chinois, un des premiers médecins à donner l'alerte sur l'épidémie de coronavirus de Wuhan.
 Li Ya (1988-), gymnaste russe ;
 Li Wen (1989-), footballeuse chinoise ;
 Li Jiayue (1990-), footballeuse chinoise ;
 Li Ziqi (1990-), blogueuse, entrepreneuse et vidéaste web chinoise ;
 Oleg Li (1991-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Li Maocuo (1992-), marcheuse chinoise ;
 Li Fabin (1993-), haltérophile chinois ;
 Li Yuheng (1993-), pongiste congolaise ;
 Li Yunqi (1993-), nageur chinois ;
 Li Jingjing (1994-), rameuse chinoise ;
 Li Wen-chao (1998-), coureur cycliste taïwanais ;
 Li Wenwen (2000-), haltérophile chinoise ;
 Li Xiaomeng connue sous le pseudonyme de Liooon, joueuse de Hearthstone ;
 Jing-Rebecca Li, mathématicienne appliquée ;

nées au  :
 Li Wenlong (2001-), patineur de vitesse sur piste courte chinois ;
 Li Bingjie (2002-), nageuse chinoise.

Pseudonyme 
 Li (1990-), illustratrice française
Liza Li (1988-), chanteuse allemande

Géographie

Territoires 
 Le xian de Li (礼县) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Li (蠡县) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Li (澧县) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 Le xian de Li (理县) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Rivières 
 Lishui ou Li, affluent du Yangzi Jiang
 Rivière Li (漓江), affluent du Xi Jiang

Astronomie 
 (954) Li, astéroïde

Linguistique 
Li, pronom féminin français, équivalent de lui, disparu à partir des .

Abréviations 
LI, combinaison des deux lettres L et I, peut faire référence à :
 LI, Liberal International ;
 LI, Linux international ;
 LI, pour Lifted index soit l’Indice de soulèvement qui indique le niveau d’instabilité de l'atmosphère en météorologie.
 LI est un acronyme du groupe islamiste pakistanais Lashkar-e-Islam.
 LI, Long Island, New York.

Unité de mesure 
Le li, aussi appelé « mile chinois », est une ancienne unité de mesure chinoise pour les distances, d'usage comparable à ceux du mille et de la lieue. Sa valeur varie suivant la région, l’époque, et même parfois l'effort requis pour parcourir le chemin (donc plus court en zone difficile).  
 en Chine, la valeur généralement considérée est le li de , définie dès la dynastie Qin, et officiellement redéfinie par rapport au mètre par la première République de Chine en 1915. La valeur actuelle du li est d'exactement .
 en Corée, le li n'a pas été intégré au système métrique, et vaut environ .

Film 
Li, également connu sous le titre Between the Devil and the Deep Blue Sea, est un film franco-belge réalisé par Marion Hänsel, sorti en 1995.

Symbole 
 li est le symbole du logarithme intégral en mathématique et Li celui de la fonction d'écart logarithmique intégrale.
 LI est le symbole du Liberia, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Li est le symbole chimique du lithium ;
 li est le symbole de langue du limbourgeois suivant la norme ISO 639 alpha-2.
 .li, un nom de domaine de premier niveau sur Internet géré par le Liechtenstein.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Symbole chimique